Лове́ра () — фамилия испанского происхождения. Известные носители:

 Ловера, Альберто (1923—1965) — деятель венесуэльского коммунистического движения.
 Ловера, Гейл (урожд. Шеррифф, род. 1945) — австралийская и французская теннисистка.
 Ловера, Максимилиано (род. 1999) — аргентинский футболист.
 Ловера, Роберто (1922—2016) — уругвайский баскетболист.